Ladies Tour of Norway 2021 er den 7. udgave af det norske etapeløb Ladies Tour of Norway. Cykelløbets fire etaper bliver kørt fra 12. til 15. august 2021. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 7. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021